Tenente — designação de vários postos ou cargos
Tenência — cargo feudal
Tenente (heráldica) — figura que representa um ser humano
Rio Tenente — do norte de Portugal
Campo do Tenente, município do Paraná

Desambiguações de topônimos